Le tournoi de tennis du Pays de Galles est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute à Newport du 6 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Judy Tegart-Dalton.

En double mixte, la paire Rosie Casals et Cliff Drysdale enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
Sept joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Pays de Galles

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Newport
Tennis au Royaume-Uni en 1970
Tennis en juillet 1970